Thomas-Mann-Gesellschaft steht für:

 Deutsche Thomas Mann-Gesellschaft in Lübeck
 Thomas Mann-Gesellschaft Düsseldorf
 Thomas Mann Gesellschaft Zürich